

Мероприятия

Выпуски игр

I квартал (январь — март)

II квартал (апрель — июнь)

III квартал (июль — сентябрь)

IV квартал (октябрь — декабрь)

Аппаратное обеспечение

Примечания